Bökény férfinév
 Bökény  Magyarcsanád településrésze
 Szentes határrésze
 Bökény település Romániában, Krassó-Szörény megyében
 Bökénymindszent nemlétező gepida ill. részben avar lelőhely, melyet hibásan vezettek be a szakirodalomba. A helyes megjelölése: Magyartés, Zalotai-oldal.